

Sigle 
Centro Sportivo Italiano – associazione sportiva italiana
Centro Scambi Internazionali – luogo per lo smistamento della corrispondenza
Commissione Sportiva Internazionale – organo della Federazione Internazionale dell'Automobile
Committee for Skeptical Inquiry – organizzazione con lo scopo di indagare in modo critico i fenomeni paranormali
Common Systems Interconnect – nuovo tipo di bus dati sviluppato da Intel
Comunità degli Stati Indipendenti – coalizione formata dalla Russia e da vari altri stati eredi della dissolta URSS negli anni 1990
Confederazione sindacale internazionale o International Trade Union Confederation (ITUC) – la più grande federazione sindacale del mondo.
Confederazione dei Sistemi Indipendenti – organizzazione dell'universo espanso di Guerre stellari
Consorzio Suonatori Indipendenti – gruppo musicale italiano
Cromatografia a scambio ionico – un particolare tipo di Cromatografia
Crime Scene Investigation – polizia scientifica locale degli Stati Uniti
Concour de saut obstacle international – secondo la Fédération équestre internationale
CSI 300 (China Securities Index) – indice del mercato azionario cinese composto da 300 titoli di azioni di tipo A
Congregazione di San Giuseppe (Congregatio Sancti Iosephi) – istituto religioso maschile di diritto pontificio

Codici 
 CSI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Casino (Australia)
 csi – codice ISO 639-3 della lingua miwok della costa

Televisione
CSI - Scena del crimine – serie televisiva statunitense, e i suoi spin-off:
CSI: Miami
CSI: NY
CSI: Cyber
CSI: Vegas

Altro 
 Csi – lettera greca

Altri progetti